Neoaves è un clade che comprende tutti gli uccelli moderni (Neornithes o Aves) ad eccezione dei Paleognathae (ratiti e affini) e dei Galloanserae (anatre, polli e affini). Quasi il 95% delle circa  specie conosciute di uccelli moderni appartiene ai Neoaves.

La rapida diversificazione dei vari gruppi di neoavi si è verificata molto rapidamente attorno all'evento di estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, e i tentativi di risolvere i loro rapporti con l'uno con altro hanno portato inizialmente a molte polemiche tra gli esperti.

Filogenesi 
Un'ipotesi sulla filogenesi degli uccelli moderni è stata presentata da Prum, RO et al. (2015). Il seguente cladogramma illustra le relazioni proposte, con alcuni nomi di taxon successivi a Yury, T. et al. (2013) e Kimball et al. (2013):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Aves